Костырёвское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Костыри.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Любовское сельское поселение.

В прошлом почти вся территория поселения принадлежала дворянам Салтыковым

Географические данные 
 Общая площадь: 234 км²
 Расположение: северная часть Рославльского района
 Граничит:
 на севере — с Богдановским сельским поселением
 на востоке— с Екимовичским сельским поселением 
 на юге— с  Любовским сельским поселением
 на юго-западе — с Кирилловским сельским поселением
 на западе — с Рославльским сельским поселением
 на северо-западе — с Починковским районом
По территории поселения проходит автомобильная дорога   Сафоново — Рославль. 
Крупные реки: Остёр.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Костыри, деревня
 Барсуки, деревня
 Будка, деревня
 Васильевка, деревня
 Григорьевка, деревня
 Каменка, деревня
 Корнеевка, деревня
 Красники, деревня
Липовка, деревня
 Михайловка, деревня
 Новая Буда, деревня
 Ново-Петрово, деревня
 Подопхаи, деревня
Староселье, деревня
 Суборовка, деревня
 Утехово-1, деревня
 Утехово-2, деревня
 Черныши, деревня

Упразднённые населённые пункты
 деревни: Даниловка, Крутцовка, Ново-Крутилово, Покрово-Даниловка (2009 год).

Экономика 
СПК «Костырёвский», Колпинское лесничество.

Ссылки 
 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году